Зона поражения значения:
 Зона поражения (фильм) - (англ. Striking Distance) — американский детектив 1993 года с Сарой Джессикой Паркер и Брюсом Уиллисом в главных ролях.
 Зона поражения (ЗРК) - пространство вокруг зенитного ракетного комплекса, в пределах которой обеспечивается уничтожение цели.